A 2022. évi téli olimpiai játékokon a gyorskorcsolya férfi 1000 méteres versenyszámát február 18-án rendezték. Az aranyérmet a holland Thomas Krol nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő voltak rekordok érvényesek:

A versenyen új rekord nem született.

Eredmények 
A verseny 16:30-kor (magyar idő szerint 9:30-kor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

F01000